Autolytus varians är en ringmaskart som beskrevs av Addison Emery Verrill 1881. Autolytus varians ingår i släktet Autolytus och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
varians